O May 22 San'a é um clube de futebol com sede em Sanaa, Iêmen.

História 
A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen